MAGED4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 741 амінокислот, а молекулярна маса — 81 378.

Кодований геном білок за функцією належить до пухлинних антигенів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки